Jaffé är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Jaffé
 Philipp Jaffé

Jiddisch-efternamn